Francesco Bizzozero (né en 1976), joueur de hockey sur glace suisse
 Giulio Bizzozero (1846-1901), médecin italien
 Renato Bizzozero (1912-1994), joueur international de football suisse